Лас Глоријас има више значења:

 Лас Глоријас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Глоријас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Глоријас (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Глоријас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Глоријас (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Глоријас (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Глоријас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Глоријас, Гранха (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Глоријас (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Глоријас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Глоријас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Глоријас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Глоријас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Глоријас (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Глоријас (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Глоријас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Глоријас (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Глоријас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Глоријас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Глоријас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Глоријас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику